Filip Dewulf – ex tennista belga
 Noureen DeWulf – attrice statunitense
 Stan Dewulf – ciclista su strada belga